Jewel in the Crown è un album dei Fairport Convention pubblicato nel 1995.

Tracce

Collegamenti esterni